Вебре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15250.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 70 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 50 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 468 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 301 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 219 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 219 активных работали 204 человека (120 мужчин и 84 женщины), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 82 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кузан (XV век). Памятник истории с 1994 года
  (XII век). Памятник истории с 1930 года
 Гранитный крест (XVI век). Памятник истории с 1963 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь